Заслоновка — назва населених пунктів:

Білорусь 
 Заслоновка — селище у Оршанському районі Вітебської області.
 Заслоновка — селище у Сєнненському районі Вітебської області.

Див. також 
 Заслоново